Raúl García puede referirse a:

 Raúl García Carnero (1989-), futbolista español;
 Raúl García Escudero (1986-), futbolista español que militó en el Osasuna, Atlético de Madrid y Athletic Club;
 Raúl García Peña (1977-), actor y cantante español;
 Raúl García Rivera (1936-), torero mexicano;
 Raúl García Zárate (1931-), músico peruano; 
Raúl García de Haro (2000-), futbolista español;
 Raúl García de Mateos (1982-), ciclista español.